Рибосомальная протеинкиназа S6 бета-1  — фермент, кодируемый у человека геном  RPS6KB1 .

Функция 
Этот ген кодирует члена  (рибосомной S6 киназы) семейства . Эта киназа фосфорилирует несколько остатков . Киназы этого белка приводит к увеличению синтеза белка и пролиферации клеток.

Клиническое значение 
Ингибирование белка S6K1, или его отсутствие, замедляет производство жировых клеток, нарушая и замедляя начальную стадию их образования. Исследование может иметь значение для лечения ожирения.

Усиление в области ДНК, кодируемый этим геном и сверхэкспрессия этой киназы видны в некоторых клеточных линиях рака молочной железы.

Другой путь, в котором участвует P70, мышечное удлинение и рост. P70 фосфорилируется пассивно при напряжении камбаловидной мышцы. Она может быть одной из многих протеинкиназ, участвующих в мышечной ткани.

Взаимодействия 
P70-S6 киназы 1, как было выявлено, взаимодействует с:
 COASY,
 CSNK2B,
 EIF3B,
 KIAA1303,
 MTOR,
 POLDIP3,
 PPP2R2A,
 RBX1, и
 .

Примечания 

КФ 2.7.11
Гены